Адмирал флота:

 Адмирал флота — воинское звание в военно-морском флоте ряда государств.
 Адмирал флота — высшее военно-морское звание в Военно-морских силах Великобритании.
 Адмирал флота — высшее воинское звание высшего офицерского состава (пятизвёздный адмирал) в Военно-морских силах США.